Ebertz heißen:

 Harald Ebertz (* 1967), deutscher Fußballtorwart.
 Michael Ebertz (* 1953), deutscher Religionssoziologe